Kestner ist der Familienname folgender Personen:
 August Kestner (1777–1853), deutscher Diplomat und Kunstsammler
 Auguste Scheurer-Kestner (1833–1899), französischer Chemiker, Industrieller und Politiker
 Balthasar Kestner (1561–1633), deutscher Schneider, Ratsherr und Kämmerer
 Charles Kestner (1803–1870), deutsch-französischer Chemiker und Politiker
 Charlotte Kestner (1753–1828), Ehefrau von Johann Christian Kestner, Vorbild der Lotte in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
 Christian Wilhelm Kestner (1694–1747), deutscher Mediziner und Bibliograph
 Erich Schmidt-Kestner (1877–1941), deutscher Bildhauer

 Hans Schmidt-Kestner (1882–1915), deutscher Dichter und Dramatiker
 Heinrich Ernst Kestner (1671–1723), deutscher Jurist und Hochschullehrer

 Jens Kestner (* 1971), deutscher Politiker (AfD), MdB

 Karin Kestner (1956–2019), deutsche Gebärdensprachdolmetscherin und Verlegerin 
 Kim Kestner (* 1975), deutsche Jugendbuchautorin
 Otto Kestner (1873–1953), deutscher Mediziner
 Ruth Kestner-Boche (1916–2015), deutsche Geigerin und Violinpädagogin
 Stephanie Kestner (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Theodor Kestner (1779–1847), deutscher Mediziner

Siehe auch: 
 Museum August Kestner
 Kestnergesellschaft
 Schmidt-Kestner
 Kästner
 Kastner